Ugoni, antica nobile famiglia di Brescia, tradizionalmente guelfa, feudataria del vescovo in Gardone Riviera e imparentata con i Casalodi.

Era presente in città al tempo in cui signoreggiava un'altra stirpe che portava lo stesso cognome, i conti rurali Ugoni-Longhi, per i quali gli storici non sono concordi nell'attestare la stessa discendenza.

Esponenti illustri 
 Milone (Mileto) Ugoni (XII secolo), politico, discendente da Lanfranco I, conte di Casaloldo
 Rizzardo Ugoni (XII secolo), politico
 Raimondo Ugoni (XIII secolo), politico, podestà di Brescia, Mantova, Bergamo e Milano. Forse appartenne al ramo degli Ugoni di Montichiari
 Obizio Ugoni (XIII secolo), politico
 Alberto Ufoni (?-1290 circa), politico, podestà di Piacenza
 Ziliolo Ugoni (XIII secolo), figlio di Alberto, fu capitano del popolo di Perugia
 Filippo Ugoni (XIII secolo), politico, podestà di diverse città italiane
 Balduino Ugoni (XIII secolo), condottiero al servizio dei Visconti
 Rizzardo Ugoni (XIII secolo), politico, capitano del popolo di Bologna ed esiliato assieme all'amico Tebaldo Brusato
 Scipione Ugoni (?-1513), condottiero
 Mattia Ugoni (1445-1535), vescovo
 Gianfrancesco Ugoni (XVI secolo), vescovo
 Camillo Ugoni (1784-1855), letterato
 Filippo Ugoni (1794-1877), politico

Albero genealogico

Ramo medioevale

Ramo quattrocentesco

Arma 
3 fasce di nero su argento; alias: fasciato di nero e di oro - capo d'Impero.

Note

Bibliografia 
 
 
 Luigi Francesco Fe d'Ostiani, I conti rurali bresciani del medio evo, in Archivio storico lombardo, Milano, 1899.
 Circolo didattico di Castel Goffredo, Comune di Casaloldo, Casaloldo nel tempo. Appunti per una storia di Casaloldo dagli albori al XV secolo, 2002.

Famiglie bresciane